El término "fallback" hace alusión a una opción de contingencia por la cual optar si la opción primaria no está disponible. Es decir, es una opción alternativa que se seguirá solo si la opción principal falla. Referencias específicas: 

 En desarrollo de software, un método alternativo para reconducir una subrutina luego de un fallo. 
 Una señal de calidad inferior en HD Radio. 
 Una Fuente alternativa en la interfaz gráfica de usuario y composición tipográfica. 
 Votación alternativa. 
 Una característica del protocolo del módem (ver fall back and forward). 
 Happy Eyeballs (también llamado Fast Fallback), una técnica de red IP.

Otros 

 Fallback or Outback (Transformers), un personaje ficticio. 
 "Fall Back", un sencillo de Dear Jayne R & B / pop trio.